Правилник или регламент означава сбор от правила, с които са длъжни да се съобразяват всички членове на даден колектив или организация. Може да се отнася за правилник за вътрешния ред, правилник, уреждащ прилагането на закон, технически регламент, регламент за провеждане на спортно състезание и т.н.

Вижте също 
 Норма (пояснение)
 Наредба

Източници